Т-64 - советский средний танк индекс ГБТУ — Объект 432;
 Т-64А - советский основной боевой танк индекс ГБТУ — Объект 434;
 Т-64БВ - советский основной боевой танк семейства Т-64 Индекс ГАБТУ — Объект 447АВ;
 Т-64БМ «Булат» - украинский основной боевой танк;
 Т-64Е — глубокая модернизация Т-64 сделанная на Украине.